Brasile
 Arcos – comune del Minas Gerais

Portogallo
 Arcos de Valdevez – comune del distretto di Viana do Castelo
 Arcos – freguesia di Anadia
 Arcos – freguesia di Braga
 Arcos – freguesia di Estremoz
 Arcos – freguesia di Ponte de Lima
 Arcos – freguesia di Tabuaço

Spagna
 Arcos (fiume) – fiume, affluente del Turia
 Arcos de Jalón – comune della provincia di Soria		
 Arcos de la Frontera – comune della provincia di Cadice
 Arcos de la Llana – comune della provincia di Burgos	
 Arcos de la Polvorosa – comune della provincia di Zamora
 Arcos de la Sierra – comune della provincia di Cuenca
 Arcos de las Salinas – comune della provincia di Teruel